Gilard ist der Familienname folgender Personen:

 Franck Gilard (* 1950), französischer Politiker
 Jacques Gilard (1943–2008), französischer Lateinamerikanist

Siehe auch:
 Gillard